Michael Ratchuk (né le  à South Buffalo, un quartier de Buffalo, dans l'État de New York, aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || États-Unis || NAHL ||33 ||3 ||6 ||9 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || États-Unis || NAHL ||16 ||4 ||4 ||8 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Broncos de Western Michigan || NCAA ||40 ||4 ||8 ||12 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2007-2008 || Broncos de Western Michigan || NCAA ||42 ||6 ||19 ||25 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Phantoms de Philadelphie || LAH ||3 ||1 ||2 ||3 ||2 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0
|- 
|2008-2009 || Phantoms de Philadelphie || LAH ||77 ||5 ||12 ||17 ||44 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2009-2010 || Phantoms de l'Adirondack || LAH ||5 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010|| Crunch de Syracuse || LAH ||35 ||3 ||7 ||10 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Falcons de Springfield || LAH ||15 ||1 ||0 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Komets de Fort Wayne || LCH ||22 ||1 ||12 ||13 ||8 ||8 ||2 ||1 ||3 ||0
|-
|2011-2012 || Crunch de Syracuse || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||Senators de Binghamton || LAH ||10 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Jackals d'Elmira || ECHL ||21 ||3 ||8 ||11 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012|| Everblades de la Floride || ECHL ||26 ||8 ||13 ||21 ||22 ||9 ||4 ||2 ||6 ||8
|-
|2012-2013 ||HDD Olimpija Ljubljana ||EBEL || 42|| 4|| 7|| 11|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Everblades de la Floride || ECHL || 31|| 3|| 19|| 22|| 12|| 13|| 1|| 7|| 8|| 6
|-
| 2013-2014 || Nailers de Wheeling || ECHL ||69 ||15 ||29 ||44 ||32 ||10 ||2 ||2 ||4 ||6
|-
| 2014-2015 || Nailers de Wheeling || ECHL ||28 ||2 ||9 ||11 ||22 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 2015-2016 || Cyclones de Cincinnati || ECHL ||24 ||1 ||5 ||6 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Admirals de Norfolk || ECHL ||5 ||0 ||3 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Grizzlies de l'Utah || ECHL ||24 ||3 ||8 ||11 ||18 ||10 ||0 ||4 ||4 ||2
|-
|2016-2017 || Sheffield Steelers || EIHL ||45 ||8 ||13 ||21 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || IceMen de Jacksonville || ECHL ||3 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Hamilton Steelhawks || () ||10 ||1 ||3 ||4 ||14 ||3 ||0 ||2 ||2 ||12

En équipe nationale 

|-
| 2006 || align=left| États-Unis U18 || aling=left|Championnat du monde -18 ans || 6 ||0 ||3 ||3 ||4 || align=left| Médaille d'or

Trophées et distinstions

ECHL 

 Il remporte la Coupe Kelly avec les Everblades de la Floride en 2011-2012.

Notes et références 

Naissance en février 1988
Naissance à Buffalo (New York)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Broncos de Western Michigan
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Komets de Fort Wayne
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des Admirals de Norfolk (ECHL)
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur des Sheffield Steelers
Joueur des Icemen de Jacksonville